Union Valdôtaine Progressiste (1973) – partito politico valdostano del passato (1973-1984)
 Union Valdôtaine Progressiste (2012) – partito politico valdostano (2012-)